Sakata peut désigner :
 Sakata, ville du Japon
 les Sakata, peuple de la République démocratique du Congo
 le sakata, langue bantoue

Patronymes 

 Sakata Eio, joueur de go professionnel
 Akihiro Sakata, footballeur professionnel japonais
 Eizo Sakata, artiste contemporain d'origine japonaise
 Harold Sakata, catcheur et acteur américain d'origine japonaise
 Junji Sakata, joueur de hockey sur glace japonais
 Kazuto Sakata, pilote de vitesse moto japonais
 Megumi Sakata, footballeuse japonaise
 Takefumi Sakata, boxeur japonais
 Yasuko Sakata, mangaka japonaise